Warming Up – film del 1928 diretto da Fred C. Newmeyer
Warming Up – film del 1985 diretto da Bruce Best
Warming Up – episodio del 1972 della serie tv Bright's Boffins
Warming Up – episodio del 2015 della serie tv Footy Pups